De Brand kan syfta på följande platser:

Belgien 

 In de Brand, skog, Flandern, Provincie Limburg,

Nederländerna 

 De Brand (naturreservat i Nederländerna), Noord-Brabant, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar